Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.  Рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо как и то и другое одновременно.

Симптомы 
Тревожность может проявляться длительными, затяжными, ежедневными симптомами, которые значительно снижают качество жизни (в случае генерализованного тревожного расстройства), или же короткими всплесками с паническими атаками. Частота, количество и интенсивность симптомов варьируются в зависимости от человека.  

Тревожность может привести к психическим или психологическим проблемам.

Поведенческие проявления тревожности включают уход от ситуаций, которые вызывают тревогу или негативные воспоминания, а также изменение режима сна, изменение привычек, увеличение или уменьшение потребления пищи и повышенное двигательное напряжение (например, постукивания ногой) 

Эмоциональные проявления тревожности включают «чувство страха, проблемы с концентрацией внимания, напряжение или нервозность, ожидание худшего, раздражительность, беспокойство, наблюдение (и ожидание) признаков (и событий) опасности и ощущение, что разум стал пустым», а также «кошмары, навязчивые мысли, дежавю и ощущение ловушки в собственном разуме»

C когнитивной точки зрения тревожность проявляется мыслями о предполагаемых опасностях, например, страхе смерти. «Начинает казаться, что боль в груди — это смертельный сердечный приступ или что стреляющие боли в голове — результат опухоли или аневризмы. При мыслях о смерти чувствуется сильный страх, ты думаешь о смерти чаще, чем обычно, или вообще не можешь выбросить это из головы»

История 
Впервые тревожность была описана Зигмундом Фрейдом. Тревога, с точки зрения Фрейда, является функцией «Эго» и предупреждает «Эго» о надвигающейся опасности, угрозе, помогая личности реагировать в подобных ситуациях (ситуациях опасности, угрозы) безопасным, адаптивным, способом. Фрейд определял тревожность как неприятное эмоциональное переживание, являющееся сигналом антиципируемой опасности. Содержание тревожности — переживание неопределенности и чувство беспомощности. Тревожность характеризуется тремя основными признаками: 1) специфическим чувством неприятного; 2) соответствующими соматическими реакциями, прежде всего усилением сердцебиения; 3) осознанием

Виды тревожности 
Зигмунд Фрейд выделил три вида тревожности:
 Реальный страх — тревожность, связанная с опасностью во внешнем мире.
 Невротическая тревожность — тревожность, связанная с неизвестной и не определяемой опасностью.
 Моральная тревожность — так называемая «тревожность совести», связанная с опасностью, идущей от Супер-Эго.

По сфере возникновения различают:
 Частную тревожность — тревожность в какой-либо отдельной сфере, связанную с чем-то постоянным (школьная, экзаменационная, межличностная тревожность и т. п.)
 Общую тревожность — тревожность, свободно меняющую свои объекты, вместе с изменением их значимости для человека.

По адекватности ситуации различают:
 Адекватную тревожность — отражает неблагополучие человека.
 Неадекватную тревожность (собственно тревожность) — тревожность, проявляющуюся в благополучных для индивида областях реальности.

Причины 
До сих пор нет единого мнения о причинах тревожности у людей. Преобладает точка зрения, что тревожность имеет частично врождённую, частично приобретённую природу. Имея некоторую генетически обусловленную склонность к тревожности, человек, в результате неправильных действий родителей, педагогов, внутренних конфликтов (прежде всего самооценочного характера) и других социально обусловленных причин, со временем приобретает её.

Неофрейдисты считают основной причиной тревожности неблагополучный ранний опыт отношений, из-за которого развивается базальная тревога (по Карен Хорни). Такая тревожность сопровождает человека всю жизнь, в значительной степени влияя на его отношения с другими людьми (по Гарри Стаку Салливану).

Бихевиористы считают тревожность результатом научения. По их мнению, это заученная реакция на угрожающие ситуации, которая впоследствии переносится и на другие, ассоциирующиеся с ними обстоятельства.

«Программирование» уровня тревожности ранними воздействиями 
У млекопитающих и человека, которые испытали в ходе раннего развития негативные воздействия, «программируется» повышенный уровень тревожности. «Программирование» повышенной тревожности ранними воздействиями возникло в ходе эволюции, вероятно под давлением хищников.

Связь с другими понятиями 
Неадекватная тревожность является показателем неблагополучия личностного развития и, в свою очередь, оказывает на него отрицательное влияние. Отрицательно влияет на развитие и отсутствие тревоги в случаях реального неблагополучия, возникающее как результат работы защитных механизмов.

Тревожность может являться предвестником невроза, или его симптомом, а также средством и механизмом его развития.

Тревожность является одним из основных компонентов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

С тревожностью связаны также такие психические расстройства как фобии, ипохондрия, истерия, обсессивно-компульсивное расстройство и другие.

См. также 
 Тревожное расстройство личности
 Тревожное расстройство
 Тревожный невроз
 Тревога

Примечания

Литература 

 Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Семейная психотерапия. — Л.: Медицина, 1989.
 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. — М.: «Прогресс-Универс», 1993.
 Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. Т. 1. — ООО «Апрель Пресс»; ЗАО «ЭКСМО — Пресс», 1999.
 Синягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. — М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
 Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1990.
 Изард К. Э. Эмоции человека. — М.: Издательство Московского ун-та, 1980
 Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребёнка. — СПб.: Союз, 1997.
 Щербатых Ю. В., Ивлева Е. И. Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги и фобий. — Воронеж: Истоки, 1998.
 Тревожность // Хорни К. Собр. соч. в 3-х т. Т. 2. — М.: Смысл, 1997. — С. 174—180.

Ссылки 
 Тест на уровень тревожности по Дж. Тейлору
 Диагностика ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера

Черты личности
Страх